HMS Cornwall je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Cornwall (1692) 
 HMS Cornwall (1761) 
 HMS Cornwall (1812) 
 HMS Cornwall (1902) 
 HMS Cornwall (56) 
 HMS Cornwall (F99)

Cornwall